Americiumfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Americium und Fluor:

 Americium(III)-fluorid, AmF3
 Americium(IV)-fluorid, AmF4